Teresa est la variante anglaise, espagnole et portugaise du prénom Thérèse.

Pseudonyme 

 Mère Teresa

Toponymes

Teresa commune espagnole de la Communauté valencienne.

Teresa municipalité philippine de la province de Rizal.

Cinéma et télévision

 Teresa est un film américain réalisé par Fred Zinnemann en 1951.
 Teresa est un film philippin réalisé en 1956.
 Teresa est une série télévisée mexicaine créée en 1959.
 Teresa est un film mexicain réalisé par Alfredo B. Crevenna en 1961.
 Teresa est une série télévisée brésilienne créée en 1965.
 Teresa est un film français réalisé par Gérard Vergez en 1970.
 Teresa est un téléfilm allemand réalisé par Oscar Fritz Schuh en 1971.
 Teresa est un court métrage français réalisé par Annie Madeleine Gonzalez en 1986.
 Teresa est un film italien réalisé par Dino Risi en 1987.
 Teresa est une série télévisée mexicaine créée en 1989.
 Teresa est un court métrage américain réalisé par Menguc Tanriseven en 2004.
 Teresa est un court métrage français réalisé par Stéphane Raymond en 2005.
 Teresa est une série télévisée mexicaine créée en 2010.
 Teresa est un film guinéo-équatorien réalisé par Juan Pablo Ebang Esono en 2010.

Voir aussi